Die 1. deild karla 2011 war die 57. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 13. Mai und endete am 17. September 2011.  Neben Meister ÍA Akranes stieg auch der Zweitplatzierte UMF Selfoss auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Pepsideild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2011 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 1. deild 2011 rsssf.com

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011